Бозоров — фамилия. Известные носители:

 Бозоров, Равшан (род. 1968) — советский и узбекский футболист.
 Бозоров, Шерали (род. 1981) — таджикский дзюдоист.